Egede är ett efternamn, som burits av bland andra:
 Hans (Poulsen) Egede (1686, Harstad  1758, Falster)
 Paul (Poul) (Hansen) Egede (1708, Kabelvåg  1789)
 Hans Egede Budtz (1889, Slagelse  1968), dansk skådespelare och teaterregissör
 Hans Egede Glahn (1814  1898), kyrkoherde i Storhedinge

Se även 
 Egede-Nissen

Danska efternamn
Danska släkter
Norska släkter